Кедайнское районное самоуправление (, до 1995 — Кеда́йнский райо́н) — самоуправление в Каунасском уезде Литвы.

История 

23 января 1959 года к Кедайнскому району был присоединён Дотнувский район.

Население

Населенные пункты 
 1 город — Кедайняй;
 10 местечек — Академия, Дотнува, Гуджюнай, Иосвайняй, Кракес, Пагиряй, Пернарава, Сурвилишкис, Шета и Трускава;
 534 деревни.

Численность населения (2001):
 Кедайняй — 32 048
 Иосвайняй — 1 545
 Виланяй — 1 490
 Вайнотишкяй — 1 058
 Пеледнагяй — 1 039
 Шета — 1 025
 Кракес — 991
 Лабунава — 939
 Академия — 873
 Дотнува — 775
 Шетеняй — 13

Города-побратимы 
 , Мелитополь

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Кедайнский район